Le mot hotte peut désigner :
 un grand panier que l'on porte sur le dos (hotte de vendangeur, hotte du père Noël) ;
 un coffrage autour de quelque chose :
 hotte de cheminée ; hotte aspirante, dans la maison ;
 hotte de laboratoire, hotte à flux laminaire ;
 "nid" de l'écureuil.

Le jour de la hotte du calendrier républicain ou révolutionnaire français se situait chaque 20 fructidor dudit calendrier, généralement le 6 septembre du calendrier grégorien.

Toponyme 
 Hotte est un village de la commune belge de Fauvillers.

Patronyme 
Lucie Hotte, chercheuse canadienne.